Le nom Heather McDonald est porté par les personnes suivantes :
 Heather McDonald (1970-), une actrice américaine ;
 Heather McDonald (1980-), une joueuse de rugby à XV internationale canadienne.

Voir aussi